Федерация WKF каратэ-до Казахстана () — Образовалась в 1991 году. Координирует действия и осуществляет руководство и контроль над этим видом спорта в Казахстане. Штаб-квартира находится в  Нур-Султане. Федерация признана членом WKF (World Karate Federation), AKF (Asian Karatedo Federation).
Также Федерация WKF каратэ-до Казахстана отвечает за работу и наказание судей, а также проведением национальных чемпионатов.

Руководство 
  Пак, Евгений Константинович - президент
  Санауов, Жасталап Абдиканиевич - вице-президент
  Мансуров, Парвиз Дунямалиоглы - главный тренер
  Санауов, Жандос Абдиканиевич - государственный тренер
  Куранбек, Сарсен Абайұлы - председатель судейской коллегии

Ссылки 
 Kazakhstan Karatedo Federation

Спортивные федерации Казахстана